Kanton Saint-Claude ist der Name zweier Wahlkreise in Frankreich:
 Kanton Saint-Claude (Guadeloupe), ehemaliger Wahlkreis im Département Guadeloupe
 Kanton Saint-Claude (Jura) im Département Jura